Трапаидзе — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Трапаидзе, Алфесий Семёнович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Трапаидзе, Гоча Важаевич (род. 1976) — грузинский футболист.
 Трапаидзе, Владимир Семёнович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.